Augustin Conq ( - ), prêtre et poète breton
 Pascal Conq (1962 - ), architecte naval français
 Jacques Conq (1941 - 1999), Général de l'Armée de Terre française

Voir aussi 
 Beuzec-Conq : ancienne commune française du Finistère 

Patronyme breton